Arondismentul Wissembourg (în ) este un arondisment din departamentul Bas-Rhin, regiunea Alsacia, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Lauterbourg
 Cantonul Seltz
 Cantonul Soultz-sous-Forêts
 Cantonul Wissembourg
 Cantonul Wœrth

Comune 

Wissembourg